Zwischendecke steht für:

 abgehängte Decke, nicht begehbare Leichtbaudecke, die unter die eigentliche Rohdecke gehängt wird
 Hängeboden, eine von der Dachkonstruktion abgehängte, begehbare Decke
 eine Decke (Bauteil), die nachträglich in ein bestehendes Gebäude eingezogen wird, um einen hohen Raum in zwei Geschosse zu teilen